GP 35 peut désigner :
 un modèle de Browning GP
 le EMD GP35, locomotive diesel produite par EMD de 1964 à 1966.